Andrzej Lepper (ur. 1954, zm. 2011) – polski polityk, przewodniczący Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej
 Carsten Lepper (ur. 1975) – niemiecki aktor
 David Lepper (ur. 1945) – brytyjski polityk
 Gereon Lepper (ur. 1956) – niemiecki rzeźbiarz
 Mark Lepper (ur. 1944) – amerykański psycholog
 Philipp M. Lepper – niemiecki lekarz

Zobacz też 
 Leper Messiah – utwór na płycie Master of Puppets grupy Metallica